Янгібазар — назва населених пунктів в Узбекистані та Таджикистані.

 Янгібазар — міське селище в Бухарській області, центр Пешкунського району
 Янгібазар — міське селище в Ташкентській області, центр Юкаричирчицького району
 Янгібазар — міське селище в Хорезмській області, центр Янгібазарського району
 Янгібазар — колишня назва міста Вахдата в Таджикистані

Див. також 
 Янгібазарський район